Mozartplatz steht für:

 Mozartplatz, Platz in Frankfurt am Main, siehe Mozart-Denkmal (Frankfurt am Main)
 Mozartplatz (Salzburg), Platz in Salzburg
 Mozartplatz, Platz in Sankt Gilgen, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Sankt Gilgen
 Mozartplatz, Platz in Wien, siehe Mozart-Brunnen (Wien)

Siehe auch:
 Mozartstraße